Niels Christensen ist der Name folgender Personen:

* Niels Christensen (Erfinder) (1865–1952), dänisch-amerikanischer Technischer Zeichner und der Erfinder des O-Rings